Fins handbalteam junioren (mannen)
 Fins handbalteam junioren (vrouwen)